Рафаэл Помпео Родригес Ледесма (; 31 декабря 1982, Порту-Алегри, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в бразильском «Жувентуде». За свою карьеру не играл долго за один клуб, больше всего играл за «Каунас», но летом 2008 года покинул его. Являлся игроком минского «Партизана». В сезоне 2011 был отдан в аренду в минское «Динамо», до ноября 2011 года. В декабре вернулся из аренды. В 2012 году подписал контракт с «Судувой»

Достижения 
 Чемпион Литвы (2): 2006, 2007
 Серебряный призёр чемпионата Литвы (2): 2008
 Обладатель Кубка Литвы (1): 2007/08
 Лучший бомбардир чемпионата Литвы (1): 2008
 Лучший игрок чемпионата Литвы (1): 2007
 Чемпион Мальты (1): 2015/16
 Обладатель Кубка Мальты (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Мальты (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Валлетта»
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Слима Уондерерс»
Игроки ФК «Валлетта»
Игроки ФК «Гзира Юнайтед»
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Витебск»